Таллеман () — французская фамилия. Известные носители:

 Таллеман Младший, Поль (1642—1712) — французский аббат и писатель.
 Таллеман Старший, Франсуа (1620—1693) — французский писатель.
 Таллеман де Рео, Жедеон (1619—1692) — французский литератор из окружения мадам де Рамбуйе.